Людо́вик () — мужское имя, представляющее собой латинизированную форму франкского королевского имени «Хлодвиг» (Hludwig, «славный боец»). Было специально создано франкским императором Карлом Великим (так же как имя Лотарь) и дано одному из его сыновей как символ преемственности по отношению к династии Меровингов. До XI века использовалось, наряду с именами Карл, Пипин, Лотарь, исключительно в качестве династического имени Каролингов и (очень редко) их потомков по женской линии. Во Франции первым из Капетингов это имя получил Людовик VI, а в Германии его носили ландграфы Тюрингии (Людовинги), возможные потомки Карла Лотарингского.

Во Франции наряду с широко распространенным именем Louis существует и гораздо более редкая форма Ludovic. В Италии встречались такие формы, как Лодовико (Лодовико Моро) и Лудовико (Лудовико Ариосто).

Женская форма имени — Луиза (Louise) — образована от Луи.

Императоры Священной Римской империи (и Запада) 
 Людовик I Благочестивый (778—840) — король франков, король Аквитании и император Запада в 814—840 годах (династия Каролингов)
 Людовик II (825—875) — король Италии (843—875), король Прованса (863—875), император Франкской империи (855—875). Из рода Каролингов.
 Людовик III Слепой (ок. 880—928) — император Запада (901—924), король Прованса (887—924), король Италии (899—905), король Нижней Бургундии (887—924)
 Людвиг IV (Людвиг Баварский) (1282—1347) из династии Виттельсбахов — герцог Баварии, король Германии как Людовик V (с 1314), император Священной Римской империи (1328—1347).

Короли

Аквитании  
 Людовик I Благочестивый (778—840) король в 781—817 годах (династия Каролингов)
 Людовик II Молодой (835—882) — король в 852—855 годах (династия Каролингов)
 Людовик III Заика (846—879) — король в 866—879 годах (династия Каролингов)

Баварии  
 Людовик II Немецкий (804/805-876) — король в 817—843 годах (династия Каролингов)
 Людовик III Молодой (835—882) — король в 880—882 годах (династия Каролингов)
 Людовик IV Дитя (893—911) — король в 900—911 годах (династия Каролингов), также король Лотарингии.
 Людвиг I (1786—1868) — король в 1825—1848 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг II (1845—1886) — король в 1864—1886 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг III (1845—1921) — король в 1913—1918 годах (династия Виттельсбахов)

Венгрии 

 Людовик (Лайош) I Великий, король в 1342—1382 годах (Анжуйская династия)
 Лайош II Ягеллон (Людовик) — король Венгрии в 1516—1526 гг. и Чехии.

Испании 
 Людовик I (король Испании) (1724).

Италии 
 Людовик II Каролинг (825—875) — король Италии (843—875), король Прованса (863—875), император Франкской империи (855—875).
 Людовик III Слепой (ок. 880—928) — император Запада (901—924), король Прованса (887—924), король Италии (899—905), король Нижней Бургундии (887—924)
 Людовик Тарентский (1320—1362) — король Неаполя с 1346 года, граф Прованса и Форкалькье, соправитель Джованны I.

Польши 
 Людовик (Людвик) I Великий (1326—1382) — король в 1370—1382 годах (Анжуйская династия)

Франции 
 Людовик I Благочестивый (778—840) — король франков в 814—840 годах (династия Каролингов)
 Людовик II Заика или Косноязычный (846—879) — король Западно-Франкского королевства в 877—879 годах (династия Каролингов)
 Людовик III (863—882) — король Западно-Франкского королевства в 879—882 годах (династия Каролингов)
 Людовик IV Заморский (921/920—954) — король Западно-Франкского королевства в 921—954 годах (династия Каролингов)
 Людовик V Ленивый (967—987) — король Западно-Франкского королевства в 986—987 годах (династия Каролингов)
 Людовик VI Толстый (1081/1078−1137) — король в 1108—1137 годах (династия Капетингов)
 Людовик VII Молодой (1120—1180) — король в 1137—1180 годах (династия Капетингов)
 Людовик VIII Лев (1187—1226) — король в 1223—1226 годах (династия Капетингов)
 Людовик IX Святой (1215—1270) — король в 1226—1270 годах (династия Капетингов)
 Людовик X Сварливый (1289—1316) — король в 1314—1316 годах (династия Капетингов)
 Людовик XI Благоразумный (1423—1483), король в 1461—1483 годах (династия Валуа)
 Людовик XII Отец Народа (1462—1515), король в 1498—1515 годах (династия Валуа)
 Людовик XIII Справедливый (1601—1643), король в 1610—1643 годах (династия Бурбонов)
 Людовик XIV Великий, Король Солнце (1638—1715), король в 1643—1715 годах (династия Бурбонов)
 Людовик XV Возлюбленный (1710—1774), король в 1715—1774 годах (династия Бурбонов)
 Людовик XVI (1754—1793), король в 1774—1792/93 годах (династия Бурбонов)
 Людовик XVII (1785—1795), король в 1793—1795 годах (династия Бурбонов) — фактически не царствовал
 Людовик XVIII (1755—1824), король в 1814—1815 и 1815—1824 (формально в 1795—1824) годах (династия Бурбонов)
 Людовик XIX (1775—1844), фактически не царствовавший французский Бурбон
 Людовик XX (род. 1974) — претендент на французский трон, принц Луис Альфонсо, герцог Анжуйский.
 Луи-Филипп I (1773—1850), король в 1830—1848 годах (Орлеанская династия)

Герцоги

Аквитании  
 Людовик Молодой, герцог в 1137—1152 годах (династия Капетингов)
 Людовик (1397—1415) — герцог в 1401—1415 годах (династия Валуа)

Баварии  
 Людвиг I Кельгеймский, герцог в 1183—1231 годах (династия Виттельсбахов), пфальцграф.
 Людвиг II Строгий, герцог Верхней Баварии в 1253—1294 годах (династия Виттельсбахов), пфальцграф.
 Людвиг III, герцог Нижней Баварии в 1290—1296 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг IV (1282—1347) — герцог Верхней Баварии с 1294, герцог Баварии в 1340—1347 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг V Бранденбургский (1315—1361) — герцог Баварии 1347—1349 годах, герцог Верхней Баварии в 1349—1361 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг VI Римлянин, герцог Верхней Баварии в 1349—1351 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг VII Бородатый, герцог Баварии-Ингольштадта в 1413—1443 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг VIII, герцог Баварии-Ингольштадта в 1443—1445 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг IX Богатый, герцог Лансгут-Баварии в 1450—1479 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг X, герцог Баварии в 1516—1545 годах (династия Виттельсбахов)

Бургундии 
 Людовик, герцог Бургундский (1682—1712)

Анжу 
 Людовик I Анжуйский (1339—1384) — герцог Анжуйский, король Неаполитанский и Иерусалимский, граф Прованса и т. д.
 Людовик II Анжуйский (1377—1417) — граф Анжу, Мэна, Прованса.
 Людовик III Анжуйский (1403—1434) — герцог Анжу, титулярный король Неаполя с 1417 года, граф Прованса.

Другие

Графы Фландрии-Невера-Ретеля 

 Людовик I (ум. 1322) — граф Невера в 1280—1322
 Людовик (Луи) I Неверский (ок. 1304—1346)
 Как Людовик II: граф Фландрии с 1322, граф Невера с 1322
 Как Людовик I: граф Ретеля с 1328 из дома Дампьер
 Людовик (Луи) II Мальский (1330—1384)
 Как Людовик III: граф Фландрии с 1346, граф Невера и де Ретеля с 1346
 Как Людовик II: граф Артуа и пфальцграф Бургундии с 1382 из дома Дампьер.
 Людовик IV Гонзага (1535—1595) — герцог Невера 1565—1595, герцог Ретеля (Louis IV, 1581—1595).

Курфюрсты Пфальца 
 Людвиг III — курфюрст Пфальца в 1410—1436 гг.
 Людвиг IV — курфюрст Пфальца в 1436—1449 гг.
 Людвиг V — курфюрст Пфальца из династии Виттельсбахов c 1508 до 1544 год.
 Людвиг VI (1539—1583) — курфюрст Пфальца из династии Виттельсбахов c 1576 до 1583 год.

Ландграфы Гессен-Дармштадтские 

 Людвиг IX (1719—1790) — ландграф в 1768—1790.

Принцы Конде 
 Конде, Людовик I Бурбон (1530—1569) — родоначальник рода Конде.
 Конде, Людовик II Бурбон (1621—1686) — французский полководец, участник Тридцатилетней войны и Фронды
 Конде, Людовик III Бурбон (1668—1710)
 Конде, Людовик Генрих I Бурбон, иногда Людовик IV (1692—1740)
 Конде, Людовик Иосиф Бурбон, иногда Людовик V (1736—1818)
 Конде, Людовик-Генрих-Жозеф Бурбон, иногда Людовик VI (1756—1830) — последний в роду Конде

Графы и ландграфы Тюрингии 
 Людвиг I Бородатый (ум. ок. 1080), граф в Тюрингии
 Людвиг II Скакун (ум. 1123), граф в Тюрингии
 Людвиг I (III) (ок. 1090 — 13 января 1140), граф в Тюрингии с 1123, ландграф Тюрингии с ок. 1131
 Людвиг II Железный (ок. 1128 — 14 октября 1172), ландграф Тюрингии с 1140
 Людвиг III Благочестивый (ок. 1152—1190), ландграф Тюрингии с 1140, пфальцграф Саксонии 1180—1181.
 Людовик III де Блуа-Шатильон (ум. 1391) — граф Дюнуа, сеньор де Роморантен.
 Людвиг IV Святой (28 октября 1200 — 11 сентября 1227), ландграф Тюрингии и пфальцграф Саксонии с 1217

Другие 
 Людовик, граф Клермон (1709—1771) — французский принц крови, военачальник и государственный деятель.
 Людовик Мэнский (ок.800 — 867) — аббат Сен-Дени, Сен-Рикье и Сен-Вадриль, незаконный сын Роргона I, графа дю Мэн, и Ротруды, дочери императора Карла Великого и Хильдегарды.
 Гриньон де Монфор, Людовик Мария (31 января 1673 — 28 апреля 1716) — католический святой, писатель эпохи барокко.
 Людовик (1775—1844) — герцог Ангулемский.
 Людовик (1707—1712) — герцог Бретонский, дофин Франции.
 Людовик (1397—1415) — 3-й сын и наследный принц (дофин) французского короля Карла VI Безумного.
 Людовик (ок. 1005/1019—ок. 1067/1076) — 1-й граф Монбельяра, Феррета и Альткирха, граф Бара и сеньор Муссона.
 Людовик (1337—1355) — король Сицилийского королевства.

См. также 
 «» — комическая опера Фердинана  Герольда по либретто Анри де Сен-Жоржа, законченная Фроманталем Галеви (1833).

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки